52 Dywizja Piechoty Imperium Rosyjskiego
 52 Dywizja Strzelców